Der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in der Russischen Föderation ist der bevollmächtigte Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in der Russischen Föderation. Am 9. Januar 2023 wurde Lynn Tracy zur neuen US-Botschafterin in Russland benannt.

Botschafter im Russischen Reich

Botschafter in der Sowjetunion

Botschafter in der Russischen Föderation

Siehe auch 
 Botschaft der Vereinigten Staaten in Moskau
 Liste der russischen Botschafter in den Vereinigten Staaten  
 Liste der diplomatischen Vertretungen in Russland

Weblinks 
 US-Botschaft in Moskau (englisch)

 
Russland
Vereinigten Staaten